Conifer (englisch für „Konifere“) ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Conifer (Colorado), Ort in Colorado, Vereinigte Staaten
 Conifer Grove, Vorort von Auckland, Neuseeland

Conifer steht für:
 USCGC Conifer (WLB-301), Tonnenleger der US-amerikanischen Küstenwache

Siehe auch:
 Coni’Fer, französische Museumsbahn